Ко́ски () — деревня в Станьковском сельсовете Дзержинского района Минской области Беларуси. Расположена в 8 километрах от города Дзержинска и в 38 километрах от Минска.

История 
Во второй половине XVIII века находилась в составе Минского повета Минского воеводства ВКЛ, владение Радзивиллов.

После Второго раздела Речи Посполитой (1793) в составе Российской империи. В 1800 году насчитывалось 8 дворов, 37 жителей, собственность князя Д.Радзивилла. В 1815 году на средства прихожан была построена деревянная Успенская церковь. В середине XIX века деревня принадлежала графу Чапскому. В конце XIX — начале XX века село было в Станьковской волости Минского уезда Минской губернии. В 1897 году было 13 дворов, 71 житель, действовала церковь.

В 1917 году было 18 дворов, 106 жителей. С 9 марта 1918 года в составе провозглашённой Белорусской Народной Республики, однако фактически находилась под контролем германской военной администрации. С 1 января 1919 года в составе Советской Социалистической Республики Белоруссия, а с 27 февраля того же года в составе Литовско-Белорусской ССР, летом 1919 года деревня была занята польскими войсками, после подписания рижского мира — в составе Белорусской ССР. С 20 августа 1924 года — в Станьковском сельсовете Койдановского района (с 29 июня 1932 — Дзержинский) Минской округи. С 31 июля 1937 в составе Минского района, с 4 февраля 1939 снова в Дзержинском районе, с 20 февраля 1938 Минской области. В годы коллективизации был организован колхоз «Пробуждение». В ВОВ с 28 июня 1941 года по 6 июля 1944 была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. На фронте погибло 17 жителей. В 1960 году — 138 жителей. Входила в колхоз им. Ленина (центр — д. Заболотье).

В 1991 было 33 хозяйства, 71 житель. В 2009 году было 17 хозяйств, 28 жителей, в составе агрокомбината «Дзержинский».

Население 
{| class="standard" style=text-align:center
! colspan="7" | Численность населения (по годам)|-
! style="background:#cfe3ff;" | 1800
! style="background:#cfe3ff;" | 1897
! style="background:#cfe3ff;" | 1917
! style="background:#cfe3ff;" | 1960
! style="background:#cfe3ff;" | 1991
! style="background:#cfe3ff;" | 1999
! style="background:#cfe3ff;" | 2004
|-
| 37
|  71
|  106
|  138
|  33
|  49
| 30
|-
! style="background:#cfe3ff;" | 2010
! style="background:#cfe3ff;" | 2017
! style="background:#cfe3ff;" | 2018
! style="background:#cfe3ff;" | 2020
! style="background:#cfe3ff;" |
! style="background:#cfe3ff;" |
! style="background:#cfe3ff;" |
|-
|  28
|  17
| → 17
|  20
|
|
|
|}

 Известные уроженцы 
 бл. Валентина Минская (в миру Валентина Феодоровна Сулковская'') — местночтимая святая Белорусской православной церкви.

Примечания

Литература 
 Коскі // Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Дзяржынскага раёна. — Мінск, 2004. — С. 680.

Ссылки 
 Дзержинский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)